Jeugdherberg, goedkope accommodatie voor overnachting 
 Hostel (bedrijf), accommodatie vergelijkbaar met jeugdherbergen
 Hostel (Mechernich), gehucht in Duitsland
film 
 Hostel (film) 
 Hostel: Part II